Bešenovo klostret (serbiska: Манастир Бешеново / Manastir Bešenovo) är ett serbiskt-Ortodoxt kloster på berget Fruška Gora berget i den norra serbiska provinsen Vojvodina. Klostret Bešenovo grundades av serbiska kungen Dragutin i slutet av 1300-talet.

Se även 
 Serbien
 Vojvodina
 Fruška Gora

Externa länkar 
 Mer om klostret (På serbiska)

Kloster i Serbien
Vojvodina
Turism i Serbien